Gálvez ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Gálvez (* 1989), spanischer Fußballspieler
 Arnoldo Gálvez Suárez (* 1982), guatemaltekischer Schriftsteller 
 Bernardino Gálvez Bellido (1891–1943), spanischer Violoncellist und Musikpädagoge
 Bernardo de Gálvez y Madrid (1746–1786), spanischer Politiker
 Ciro Gálvez (* 1949), peruanischer Rechtsanwalt, Quechua-Lehrer, Schriftsteller, Komponist und Politiker
 Cristián Gálvez (* 1969), deutscher Autor, Moderator und Redner
 Daniela Feijoó Gálvez (* 1997), peruanische Schauspielerin
 Emilio Gálvez (1922–1991), mexikanischer Sänger und Geiger
 Eric Gálvez (* 1983), mexikanischer Squashspieler
 Fátima Gálvez (* 1987), spanische Sportschützin
 Felicity Galvez (* 1985), australische Schwimmerin
 Isaac Gálvez (1975–2006), spanischer Radrennfahrer
 Jesús Padilla Gálvez (* 1959), spanischer Philosoph

 Juan Manuel Gálvez Durón (1887–1972), honduranischer Politiker, Präsident 1949 bis 1954
 Lina Gálvez Muñoz (* 1969), spanische Historikerin und Politikerin

 Oscar Gálvez (1913–1989), argentinischer Rennfahrer

 Roberto Enrique Mata Gálvez (* 1943), guatemaltekischer Militär und Diplomat
 Rocío Gálvez (* 1997), spanische Fußballspielerin

Gálvez oder Galvez ist der Name folgender Orte:

 Gálvez (Argentinien), Stadt in der Provinz Santa Fe, Argentinien
 Gálvez (Toledo), Gemeinde in der Provinz Toledo, Spanien
 Galvez (Louisiana) in Louisiana, Vereinigte Staaten